Navacerrada hace referencia a varios artículos:

Lugares en España
 Embalse de Navacerrada, en el término municipal madrileño del mismo nombre;
 Puerto de Navacerrada, puerto de montaña que divide las provincias de Segovia y Madrid contando con una estación de esquí;
 Río Navacerrada, como es conocido en su tramo alto el río Samburiel, que discurre por la Comunidad de Madrid;

Localidades
 Navacerrada (Madrid), población en el noroeste de la Comunidad de Madrid;
 Navacerrada (Ciudad Real), pedanía de Almodóvar del Campo, pueblo de la provincia de Ciudad Real;